Petrov bezeichnet die folgenden Orte in Tschechien:

 Petrov u Kunštátu (Petrow), Gemeinde im Okres Blansko
 Petrov u Hodonína (Petrau), Gemeinde im Okres Hodonín
 Petrov u Prahy (Petrow), Gemeinde im Okres Praha-západ
 Petrov nad Desnou (Petersdorf an der Tess), Gemeinde im Okres Šumperk
 Petrov (Peterbach), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Okres Český Krumlov
 Petrov (Petersdorf), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Hügel Petrov mit St.-Peter-und-Paul-Kathedrale in der mährischen Stadt Brünn

Petrov steht für:

 Petrov (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf der Vorderseite
 (4785) Petrov, ein Asteroid des Hauptgürtels

Petrov ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandr Petrov (* 1983), estnisch-italienischer Eishockeyspieler
 Andres Petrov (* 1996), estnischer Snookerspieler
 Andrey Petrov (* 1986), usbekischer Leichtathlet
 Lars-Göran Petrov (1972–2021), schwedischer Metal-Sänger
 Petar Petrov (* 1977), bulgarischer Modedesigner
 Roman Petrov (* 1991), kirgisischer Fechter 
 Vadim Petrov (1932–2020), tschechischer Komponist

Siehe auch:

 Petrof
 Petrow
 Petrowe (Begriffsklärung)